Cárdenas eller Cardenas kan syfta på:

Personer
 Martín Cárdenas Hermosa (1899–1973), en boliviansk botaniker
 Lázaro Cárdenas (1895–1970), en mexikansk politiker, president 1934-1940

Geografi

Kuba 

 Cárdenas, Kuba – en kommun på Kuba,

Mexiko 

 Cárdenas kommun, San Luis Potosí, 
 Cardenas, San Luis Potosí, Cárdenas, 
 Cárdenas kommun, Tabasco, 
 Cárdenas, Tabasco, 
 Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Apan,

Nicaragua 

 Cárdenas, Nicaragua, Rivas,

Spanien 

 Cardeña (kommunhuvudort), Andalusien, Córdoba, 
 Cárdenas kommun, Spanien, La Rioja, 
 Cárdenas, Spanien, La Rioja,